Бранкаччо:

 Бранкаччо — знатный неаполитанский род.
 Бранкаччо — квартал на юго-восточной окрестности Палермо.
 Бранкаччо, Антонио (1923—1995) — итальянский юрист и политик.